Závod na 15 kilometrů volně žen na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v areálu Soldier Hollow v Midway dne 9. února 2002. Jednalo se o vůbec první olympijský závod v běžeckém lyžování s hromadným startem. Z českých závodnic se jej zúčastnily Helena Balatková, Ilona Bublová, Kateřina Hanušová a Kateřina Neumannová, přičemž Neumannová zde získala stříbrnou medaili.

Podle původních výsledků se na druhém místě umístila Larisa Lazutina s časem 39:56,2. V květnu 2002, tedy po ukončení ZOH, však antidopingová laboratoř objevila ve vzorku Lazutinové ze závodu Světového poháru z prosince 2001 darbepoeitin pro urychlení okysličování krve. Ruska tedy na olympiádě neměla vůbec startovat, anulaci jejích výsledků od prosince 2001 potvrdil Mezinárodní olympijský výbor v červnu 2003. Na druhé místo se posunula původně třetí Neumannová, bronz dodatečně získala původně čtvrtá Čepalova.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
  Salt Lake City Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2002 Salt Lake City Winter Games: Women's 15 kilometres, sports-reference.com

Ženy 15